

Топоніми

Косів — місто, Івано-Франківська область, Косівський район, районний центр
 Косів — село, Тернопільська область, Чортківський район
 Косів — гірськолижний курорт біля міста Косів

Косів — колишня сільська гміна у Чортківському повіті Тернопільського воєводства Другої Речі Посполитої
 Косів-Руський (), () — село в східній Польщі, (Мазовецьке воєводство, повіт — Соколув-Підляський (Соколів-Підляський).
 Косів-Ляцький () — місто в східній Польщі, недалеко річки Західний Буг.
 Косів-Гулідов () — село в східній Польщі. Належить до Соколовського повіту Мазовецького воєводства.

Персоналії 

 Косів Михайло Васильович (*1934) — український політик.
 Роксолана Косів (*1973) — українська мистецтвознавиця, кураторка, художниця.
 Сильвестр Косів (1600—1657) — український письменник і церковний діяч.

Див. також 
 Косів Верх
 Косово
 Косув